GSW est un sigle qui peut signifier :
 théorie Glashow-Weinberg-Salam, un modèle théorique décrivant l'unification de l'interaction faible et de l'interaction électromagnétique ;
 Golden State Warriors, une franchise de NBA.

gsw est un code de langue qui peut signifier :
 alémanique, un ensemble de dialectes parlés en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein et en Italie, selon le code ISO 639-2 ;
 suisse allemand, un ensemble de dialectes parlés en Suisse et au Liechtenstein ;
 alsacien, parlé en France (Alsace).

Code